Szélsőbal az 1865-ös választásokon a Balközép Párt radikális szárnya
Országos 1848-as Párt – Az 1860-as években formálódott Szélsőbal  (lásd előbbi) önállósulása után felvett neve
szélsőbaloldal – a politikai spektrum bal széle